Синтагма:

Грецька тематика

 Синтагма — Конституція Грецької республіки.
 Синтагма — площа перед Грецьким парламентом в Афінах.
 «Синтагма» — станція Афінського метрополітену.
 Синтагма — військовий загін в 250 чоловік у Стародавній Греції, частина фаланги, тактична й адміністративна одиниця.

Інше
 Синтагма — інтонаційно-смислова єдність, що виражає в певному контексті і в певній ситуації одне поняття і може складатися з одного слова, групи слів і цілого речення.